One-Day Cup steht für folgende Cricketwettbewerbe:

 One-Day Cup (Australien)
 One-Day Cup (Pakistan)
 One-Day Cup (Simbabwe)
 One-Day Cup (Südafrika)
 One-Day Cup (West Indies)
 Royal London One-Day Cup